Примера Уругвая по футболу 1993 года — очередной сезон лиги. Все клубы из Монтевидео. Выбыл Уракан Бусео. Чемпион и вице-чемпион Лигильи 1993 (Насьональ и Дефенсор Спортинг) квалифицировались в Кубок Либертадорес 1994.

Таблица

Матчи за право остаться в лиге 
Расинг — Сентраль Эспаньол 0:0, 0:3

«Расинг» выбыл во Второй дивизион, а «Сентраль Эспаньол» принят в Примеру на следующий год.

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF
 Лучшие бомбардиры чемпионатов Уругвая с 1932 года на RSSSF

1993
Футбол в Южной Америке в 1993 году
1990-е годы в Уругвае